Ancorina är ett släkte av svampdjur. Ancorina ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Ancorina